Die Irish League 1995/96 war die 95. Spielzeit der höchsten nordirischen Fußballliga. Portadown FC wurde zum dritten Mal Meister.

Modus 
Nachdem die Liga reformiert wurde, spielten die besten acht Vereine der letzten beiden Jahre um die Meisterschaft. Jedes Team spielte an insgesamt 28 Spieltagen vier Mal gegeneinander. Der Tabellenletzte stieg ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Final League Tables 1890-1998 (RSSSF)
 Siegerliste auf eu-football

1995/96
Fußballsaison 1995/96